De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1992 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 2 augustus 1992 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Luca Cadalora werd voor het tweede seizoen op een rij gekroond tot 250 cc-kampioen met een vierde plaats in de race. Rolf Biland en Kurt Waltisperg werden tijdens het volgende raceweekend op het TT-Circuit Assen, die werd verreden met het Nederlands kampioenschap, gekroond tot kampioen in de zijspanklasse.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1992
Groot-Brittannië